Сан Исидро има више значења:

 Сан Исидро
 Сан Исидро (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Исидро, Гранха Санта Анита (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Исидро, Ла Естасион (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Исидро (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Исидро (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Исидро (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Исидро (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Исидро, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Исидро, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Исидро (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Исидро, Ехидо Насионалиста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Исидро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Исидро (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Исидро (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Исидро (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Исидро (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Исидро (Ла Паз, Јужна Доња Калифорнија), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Исидро (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Исидро (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Исидро (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Исидро (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Исидро (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Исидро, Нуево Прогресо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Исидро (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Исидро (Артеага, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Исидро, Ел Мимбре (Кандела), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Исидро (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Исидро (Ескобедо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Исидро (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Исидро, Конфинамијенто Индустријал (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Исидро (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Исидро (Гереро, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Исидро (Матаморос, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Исидро, Ел Којоте (Нададорес), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Исидро (Окампо, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Исидро (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Исидро (Пиједрас Неграс), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Исидро (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Исидро (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Исидро, Ел Хакалон (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Исидро (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Исидро (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Исидро, Блокера (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Исидро (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Исидро (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Исидро (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро, Паластун Дос (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро, Сан Антонио (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Окотепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро, Ла Сијенега (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Сан Фернандо, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Тапалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Унион Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Зинакантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Маркес де Комиљас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро, Лос Ојос (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Гвадалупе, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Гереро, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро, Серос Бланкос (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро, Рио Гранде (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Исидро (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Исидро (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Исидро (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Исидро, Лос Дос Ерманос (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Исидро (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Исидро (Идалго, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Исидро (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Исидро (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Исидро (Окампо, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Исидро (Пануко де Коронадо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Исидро (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Исидро (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Исидро (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Исидро (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Исидро (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Исидро, Лос Медрано (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Исидро (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро, Ла Лома (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро, Ла Норија (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро, Ла Вирхенсита (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро (Окампо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро, Лос Перез (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро, Херонимо Ернандез (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро, Ел Колорадо (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро, Фраксион Сур (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро, Ел Куерво (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро, Ла Асијенда де Сан Исидро (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Исидро (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Исидро (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Исидро (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Исидро (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Исидро (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Исидро (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Исидро (Илијатенко), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Исидро (Актопан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Исидро, Росендо Луна Ороско (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Исидро (Атлапеско), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Исидро (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Исидро (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Исидро (Чапантонго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Исидро (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Исидро (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Исидро (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Исидро (Таскиљо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Исидро (Виља де Тезонтепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Исидро (Запотлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Исидро (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Исидро (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро, Ел Агвакате (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро, Ел Хабали (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро, Лос Куихес (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро, Ла Асијендита (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро, Ел Тромпиљо (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро, Ел Ресервадо (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Исидро (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Исидро (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Исидро (Ла Паз, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Исидро, Колонија Сан Исидро (Сојаникилпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Исидро (Тенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Исидро (Тепетлиспа), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Исидро (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Исидро (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Исидро (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Исидро (Артеага, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Исидро (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Исидро, Капуљо (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Исидро (Коенео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Исидро, Ес-Асијенда де Сан Исидро (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Исидро (Идалго, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Исидро (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Исидро (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Исидро, Сан Исидро де ла Вуелта (Морелос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Исидро (Навазен), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Исидро, Пасо Сан Исидро (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Исидро (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Исидро (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Исидро (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Исидро (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Исидро, Ел Чиримојо (Тлазазалка), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Исидро (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Исидро, Зипарамуко (Зинзунзан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Исидро (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Исидро (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Сан Исидро (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Исидро, Ранчо де лос Браво (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Исидро (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Исидро (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Исидро (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Исидро (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро, Терерос (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро, Ел Хардин (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро, Сан Антонио, Агроиндустријас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро (Мијер и Норијега), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Гевеа де Умболдт), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Месонес Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Магдалена Халтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Магдалена Пењаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро, Фраксион дел Ранчо Елва (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Окотлан де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Сан Андрес Заутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Сан Антонио Синикава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Сан Хасинто Тлакотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро, Колонија Сан Исидро (Сан Хорхе Нучита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Сан Хуан Коазоспам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Сан Хуан Лачао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро, Колонија Сан Исидро (Сан Лорензо Какаотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Сан Матео Етлатонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро, Агва де Лобо (Сан Матео Синдиви), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Сан Мигел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Сан Мигел Текоматлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Сан Педро Молинос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Сан Педро Теозакоалко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Сан Педро Јолос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Сан Себастијан Текомастлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Санта Катарина Тикуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Санта Марија Апаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро, Инфијерниљо (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Санта Марија Заниза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Сантијаго Тапестла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Сантијаго Тилантонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Сантијаго Ханика), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро, Лос Кокос (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Силакајоапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро, Ла Унион (Тепелмеме Виља де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро, Сан Антонио (Атескал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро (Азизивакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро (Коронанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро (Чигнаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро (Чила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро (Хуан К. Бониља), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро (Лафрагва), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро (Оријентал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро (Петлалсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Исидро (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Исидро (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Исидро, Сан Исидро Бокиљас (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Исидро (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Исидро (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Исидро (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Исидро (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Исидро (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Исидро (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Исидро (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро, Сан Лазаро (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро, Санто Доминго (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро, Лос Естрада (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро (Моктезума, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро, Сан Камило (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро (Виља Хуарез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Исидро (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Исидро (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Исидро (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Исидро (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Исидро (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Исидро (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Исидро, Ел Бакатете (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро, Блоке 1412 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро, Обрегон (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро (Моктезума, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро, Лос Арадос (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Исидро (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро, Марија дел Кармен Тинахеро Кастиљо (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро, Лауро Гера (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Идалго, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Матаморос, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро, Сан Франсиско (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Окампо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Палмиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро, Ла Бодега Бланка (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Сан Фернандо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро, Санта Фе (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Исидро (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Исидро, Ранчо (Теренате), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Исидро (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Исидро, Ранчо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Исидро (Актопан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Акулзинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро, Ел Баранко (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Калкавалко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро, Лома Ангоста (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Исхуатлансиљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро, Сан Исидро Виља Нуева (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Исидро (Букзоц), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Исидро (Калотмул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Исидро, Лос Уачос (Калотмул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Исидро (Чанком), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Исидро (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Исидро (Оскускаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Исидро (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Исидро (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Исидро (Сусила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Исидро (Телчак Пуебло), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Исидро (Телчак Пуерто), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Исидро (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Исидро (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Исидро (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Исидро, Хунтура Дос (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Исидро (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Исидро (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Исидро, Гранха (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Исидро, Фелипе Фелис (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Исидро (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Исидро, Елеодоро Ернандез (Хенерал Енрике Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Исидро (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Исидро (Гвадалупе, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Исидро (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Исидро, Аројо де Пиједра (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Исидро (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Исидро, Ел Салитриљо (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Исидро, Ла Соледад (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Исидро (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Исидро, Лос Ернандез (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Исидро (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Исидро (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Исидро (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Исидро, Вињедос Гвадалупе (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Исидро (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Исидро (Санта Марија де ла Паз), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику